Диего Лима:
* Лима, Диего (род. 1988) — бразильский футболист.
 Лима, Диего (род. 1989) — бразильский боец ММА.